Het achtste Europees kampioenschap handbal mannen vond plaats van 17 januari tot 27 januari 2008 in Noorwegen. Zestien teams namen deel aan de strijd om de Europese titel. Titelverdediger Frankrijk moest genoegen nemen met de bronzen medaille.

Gekwalificeerde teams

Voorronde 
In de voorronde waren de 16 teams verdeeld over 4 groepen, de 3 beste landen per groep plaatsten zich voor de hoofdronde.

Groep A
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Stavanger.

Groep B
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Drammen.

Groep C
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Bergen.

Groep D
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Trondheim.

Hoofdronde
De onderlinge resultaten uit de voorronde telden mee in de hoofdronde. De beste 2 landen per groep plaatsten zich voor de halve finales, de nummers 3 streden om de 5de plaats.

Groep I
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Stavanger.

Groep II
De wedstrijden in deze groep vonden plaats in Trondheim.

Finaleronde
De wedstrijden van de finaleronde werden gespeeld in Lillehammer.

Eindrangschikking

Zie ook 
 Europees kampioenschap handbal vrouwen 2008

Handbal in Noorwegen
2008M
handbal 2008
Handbal in 2008